Köln-Buchforst – dzielnica Kolonii
 Köln-Buchforst – przystanek kolejowy w Kolonii